«Money» — песня французского диджея Давида Гетты, исполненная совместно с Крисом Уиллисом и Moné. Она была выпущена в качестве сингла с его второго студийного альбома  Guetta Blaster 9 апреля 2004 года. Песня достигла 12-й строки в Belgium Singles Chart. Сингл не выпускался в Великобритании.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Песни Давида Гетта